Deze lijst van Europese landen geeft van een aantal landen aan of ze Europees zijn, volgens een aantal definities:
 Hoofdstad van desbetreffende land
 Geografische ligging binnen Europa
 Lidmaatschap van de Europese Unie
 Gebruik van de euro
 Lidmaatschap van de Europese Economische Ruimte
 Lidmaatschap van het Schengengebied
 Lidmaatschap van de Europese Vrijhandelsassociatie
 Lidmaatschap van de Europese Radio-unie

Noten 

Europese landen